

Onomastica

 Beau –  nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Cody Beau Walker – attore statunitense
Henri Beau (1863-1949) – pittore canadese
Henri Beau (1881-1928) – calciatore francese
 Jérôme Beau – arcivescovo cattolico francese

Cinema
 Beau – cortometraggio del 2011 diretto da Ari Aster

Pagine correlate
 LeBeau